

Cinema 
 Ebb Tide – cortometraggio del 1915 diretto da Colin Campbell
 Ebb Tide – film del 1922 diretto da George Melford
 Ebb Tide – film del 1932 diretto da Arthur Rosson
 L'isola delle perle (Bassa marea) (Ebb Tide) – film del 1937 diretto da James P. Hogan

Musica 
 Ebb Tide – brano musicale del 1953